Apollon Larissa FC 1930 (), auch bekannt als Apollon Larissa oder Apollon Larisa, ist ein griechischer Fußballverein aus der thessalischen Stadt Larisa. Aktuell spielt der Verein in der zweithöchsten griechischen Fußballliga, der Super League 2.

Geschichte 
Apollon Larissa ist eine der ältesten und historischsten Vereine aus der thessalischen Stadt Larisa. Der Klub wurde 1930, zuerst unter dem Namen Dimitra, von Schülern einer landwirtschaftlichen Schule in einer ländlichen Siedlung nahe Larisa gegründet. Zwölf Jahre später, im Jahr 1964, schaffte Apollon erstmals den Aufstieg in die zweite griechische Liga, konnte jedoch in der darauffolgenden Saison kein Spiel gewinnen. Es folgten mehrere Jahre der Erfolgslosigkeit in regionalen Ligen. In den späten 1980er Jahren und insbesondere in den frühen und mittleren 1990er Jahren war Apollon jedoch wieder in der Gamma Ethniki erfolgreich. Im Dienst von Apollon schafften mehrere Spieler den Sprung in die griechische Nationalmannschaft. Zu den bekanntesten Namen gehören Nikos Patsiavouras, Kostas Kolomitrosisis, Vaios Athanasiou, Nikos Michopoulos, Pavlos Adamos, Stelios Chassiotis und Tasos Venetis. Im Mai 2011 stieg Apollon Larissa nach 31 Jahren Spielzeit in Liga drei und vier, in die fünfte Liga des griechischen Fußballs ab. Einige Jahre später, im Jahr 2016, schaffte man jedoch zum zweiten Mal in der Geschichte des Klubs den Aufstieg in die Gamma Ethniki. Nach zwei weiteren Aufstiegen spielt Apollon Larissa seit 2019 in zweithöchsten griechischen Liga, der Super League 2.

Erfolge

Ligen 

 Gamma Ethniki:  Sieger 2016/17

 Lokale Meisterschaft:  Sieger 1963/64, 1971/72, 1973/74, 1978/79, 2015/16

Pokale 

 Lokaler Pokalsieger:  Sieger 1980/81, 1985/86, 1987/88, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2015/16

Profimannschaft

Spieler 
 Stand: 1. Juli 2021

Statistiken

Ligenzugehörigkeit

Einzelnachweise

Weblinks
 Offizielle Webseite

Griechischer Fußballverein
Gegründet 1967
Sport (Larisa)